Duets – album Eltona Johna
 Duets – album Barbry Streisand
 Duets – album Stinga